

Codici 
 yit – codice ISO 639-3 della lingua easter lalu yi

Aziende 
YIT Oyj – azienda finlandese operante nel settore delle costruzioni